ВРК — многозначный термин; может означать:

 Владивостокский рыбокомбинат.
 Военно-революционные комитеты.

См. также 
 ВРК-2